Аль-Хасан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аль-Хасан, Абдул Рашид (род. 1959) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Аль-Хасан, Висам (1965—2012) — бригадный генерал ливанской Сил внутренней безопасности Ливана, глава разведывательной службы.
 Аль-Хасан, Сухель (род. 1970) — бригадный генерал сирийской армии, участник Вооружённого конфликта в Сирии.